Порфировка — исчезнувшее упразднённое село в Спасском районе Республики Татарстан Российской Федерации. Ныне — урочище на территории Краснослободского сельского поселения. Малая родина Героя СССР Лихачёва П. Т., дважды Героя Соцтруда Греховой Е. И., Героя Соцтруда Фоминой Е. В. .

География 
Находилась вблизи границы с Ульяновской областью, в 20 км к юго-востоку от г. Болгар, у озёр Рытое, Кочкарь.

История 
Основано в 18 веке. До реформы 1861 года жители относились к категории помещичьих крестьян.

До 1920 г. село входило в Трёхозёрскую волость Спасского уезда Казанской губернии. С 1920 г. в составе Спасского кантона Татарской АССР. С 10.08.1930 г. в Спасском (с 01.04.1935 г. по 04.10.1991 г. — Куйбышевский) районе.

Исключена из списков населенных пунктов 27.06.2001 г.

Население

Известные уроженцы 
 Лихачёв, Пётр Тимофеевич (1906—1942) — помощник командира взвода 32-го стрелкового полка 19-й стрелковой дивизии 5-й армии Западного фронта, старший сержант, Герой Советского Союза (1942).
 Грехова, Евдокия Исаевна (1907—1992) — новатор сельского хозяйства, бригадир-животновод племхоза «Караваево» Костромского района Костромской области. Дважды Герой Социалистического Труда (1948, 1951).
 Фомина, Екатерина Васильевна (1916— неизвестно) — работница советского сельского хозяйства, животновод племхоза «Караваево» Костромского района Костромской области. Герой Социалистического Труда (1948).

Достопримечательности 
Церковь Троицы Живоначальной в Порфировке. Построена в 1895 году. Деревянная церковь, обшитая тёсом. Здание типа восьмерик на четверике с трапезной, в которой помещались приделы Рождества Христова и Сергия и Вакха, и многоярусной колокольней. Закрыта не позже 1930-х, к 1980-м пустовала. В 1988 сруб церкви вывёзен в Болгар и использован для постройки Авраамиевской церкви.

Примечания

Литература 
 Порфировка  // 

населённые пункты, упразднённые в 2001 году
Упразднённые населённые пункты Спасского района Татарстана
Вотчины Депрейс